Ла Сиудад има више значења:

 Ла Сиудад (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Сиудад (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Сиудад, Ранчо Сиудад (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику